Теркс и Кайкос — топоним.
 Теркс и Кайкос — острова, Британская заморская территория в Вест-Индии.
 «Теркс и Кайкос» — телефильм (англ.) 2014 года, реж. Дэвид Хэйр.